Riba kan syfta på

 Riba (Islamisk rättslära) – ränta är förbjudet enligt flera verser i Koranen
 RIBA – en branschorganisation för arkitekter i Storbritannien, se Royal Institute of British Architects